Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2005—2006 — 92-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Перший раунд 

 

Позначення:

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Женесс (Еш) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Люксембургу 2005—2006

Позначення:

Раунд за право залишитись у Національному дивізіоні

Група A 

Позначення:

Група B 

 

Позначення:

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 травня 2006

|}

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2005—2006
Люксембург
Люксембург
2005 у люксембурзькому спорті
2006 у люксембурзькому спорті